Hemel op aarde (likeur)
 Hemel op aarde (film)